Anže Ahačič, slovenski hokejist, * 23. julij 1986, Kranj.

Trenutno igra na položaju napadalca za slovensko moštvo HK Triglav Kranj. Moštvo zastopa tako v Slovenski članski ligi, predhodno pa ga je tudi v Slovenski mladinski ligi.

Kariera
Ahačič je kariero začel v mladinski selekciji kluba HK Triglav Kranj. 

Ahačič je igral za slovensko reprezentanco na dveh Svetovnih prvenstvih U18 in treh Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 15
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 18
| 7
| 7
| 14
|
| 10
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 17
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 2
| 5
| 7
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 15
| 5
| 9
| 14
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 20
| 1
| 6
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska mladinska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 28
| 5
| 12
| 17
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +3
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Interliga B
| 06/07
|
| 6
| 3
| 7
| 10
|
| 6
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska mladinska liga
| 06/07
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 13
| 6
| 2
| 8
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 25
| 8
| 15
| 23
|
| 20
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |193
| bgcolor="#7FFF00" |44
| bgcolor="#7FFF00" |73
| bgcolor="#7FFF00" |117
| bgcolor="#7FFF00" |+5
| bgcolor="#7FFF00" |108
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |21
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |10
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj